Поул-позиция, поул () — наиболее выгодная позиция автомобиля на старте гонки, занимаемая гонщиком по итогам квалификации.

За многолетнюю историю чемпионатов мира Формулы-1 формат квалификации изменялся несколько раз.

В нынешнем варианте квалификация проводится в субботу и состоит из трёх сегментов. Первый сегмент длится 18 минут. Второй сегмент — 15 минут. Третий — 12 минут.
В первой сессии (Q1) участвуют все гонщики. Они проезжают произвольное число кругов, устанавливая свои времена. По завершении этого сегмента квалификации гонщики, занявшие места ниже 15-го, выбывают.
Во второй сессии (Q2) принимают участие оставшиеся 15 гонщиков, снова проезжающих круги в произвольном режиме. Как и в Q1, по завершении этого сегмента квалификации выбывают ещё 5 гонщиков, показавших худшее время.
В третьей сессии (Q3) принимают участие оставшиеся 10 гонщиков. По окончании сессии определяется обладатель поул-позиции, а также следующие 9 мест стартовой решётки согласно временам, показанным гонщиками.

На данной странице отражены результаты только тех Гран-при, которые являлись этапами чемпионата мира Формулы-1. По состоянию на Гран-при Сан-Паулу 2022 года, 106 гонщиков стартовали с поул-позиции. В статистике учитываются именно обладатели поул-позиции, а не победители в квалификации, так как победителю квалификации в силу разных причин, например, штрафа, мог быть назначен старт не с первого места на стартовой решётке. Также в соревнованиях, в которых был использован формат спринта, обладателем поул-позиции считались разные гонщики в разные годы: в 2021 году обладателем поула считался гонщик, выигравший спринтерский заезд (официально называвшийся тогда спринтерской квалификацией), а с 2022 года обладателем поула считался гонщик, выигравший квалификацию.

На данный момент рекорд по количеству поул-позиций принадлежит действующему британскому гонщику Льюису Хэмилтону. Поскольку он продолжает карьеру в Формуле-1, то каждая его новая поул-позиция обновляет этот рекорд.

Самым молодым обладателем поул-позиции является немецкий гонщик Себастьян Феттель. Свой первый поул он взял в возрасте 21 года и 72 дня. Самым возрастным гонщиком, стартовавшим с поула является итальянец Джузеппе Нино Фарина, который свою последнюю в карьере поул-позицию выиграл в возрасте 47 лет и 79 дней.

По гонщикам

По странам

См. также 
 Список победителей Гран-при Формулы-1
 Список пилотов чемпионата мира Формулы-1, установивших быстрый круг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Формулы-1»
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1 на официальном статистическом сайте Международной автомобильной федерации
 Полная статистика и отчёты о всех гонках чемпионата мира Формулы-1 на statsf1.com
 Статистика чемпионатов мира Формулы-1 на wildsoft.motorsport.com

Списки, связанные с Формулой-1
Пилоты Формулы-1